Talavera (Nueva Ecija), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Ecija
 Talavera (Lleida), een gemeente in de Spaanse provincie Lleida
 Talavera de la Reina, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
 Talavera (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Toledo
 Talavera la Real, een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
 Talavera CF, een Spaanse voetbalclub
 Talavera (geslacht), een spinnengeslacht
 Talavera (aardewerk), gedecoreerd, geglazuurd aardewerk uit Mexico